Потреро Секо има више значења:

 Потреро Секо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Потреро Секо (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику